Gábor Pölöskei ist der Name folgender Personen:

 Gábor Pölöskei (Fußballspieler, 1920) (1920–1993), ungarischer Fußballspieler und -trainer
 Gábor Pölöskei (Fußballspieler, 1960) (* 1960), ungarischer Fußballspieler und -trainer